Лос Раудалес има више значења:

 Лос Раудалес (Сан Хуан Мазатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Раудалес (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику